Ten artykuł przedstawia listę trenerów piłkarskich Polonii Bytom oraz ich sukcesy.

Przypisy

Bibliografia 
 1920-2005. 85 lat Polonii Bytom Towarzystwo Sportowe Polonia Bytom, Bytom 2005